Национальная общественная телерадиокомпания Украины () — принадлежащее государству публичное акционерное общество, осуществляющее теле- и радиовещание

НОТУ вещает на двух общенациональных телеканалах — UA: Первый и UA: Культура, трех общенациональных радиоканалах — UA: Украинское радио, UA: Радио Проминь и UA: Радио Культура, международном Radio Ukraine International, а также на региональных теле- и радиоканалах.

Ее статус регулируется Законом Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины», принятым 17 апреля 2014. Финансирование НОТУ осуществляется из государственного бюджета и от коммерческих поступлений. Государственные органы не имеют права вмешиваться в программную политику компании.

История

Появление радиовещания на Украине 
16 ноября 1924 года в 19:00 в Харькове, тогдашней столице УССР, вышла в эфир первая отечественная радиопередача. Из громкоговорителей прозвучало: «Алло, алло, алло! Говорит Харьков, говорит Харьков, говорит Харьков!». В честь начала вещания Украинского радио в 1994 году 16 ноября на Украине объявлено Днем работников радио, телевидения и связи.

Программы на украинском языке были сначала ограничены по времени и по содержанию — более 70 % составляли политпросвещения и агитация. Это были «радиогазеты», а также доклады, беседы, последние новости, сообщения из съездов и совещаний. Лишь впоследствии программы радиостанций в УССР дополнили музыкальные, литературно-драматические, программы для детей и молодежи. Десять лет Украинский радио вещало из Харькова. В Киев переехало в 1934 году, когда сюда переместили столицу Украинской ССР — перебрался вместе со всеми властными органами и Всеукраинский комитет радиофикации и радиовещанию при Совнаркоме УССР.

Радиокомитет УССР (1933—1953) 
В 1933 году был создан Комитет по радиофикации и радиовещанию при Совете Народных Комиссаров УССР (с 1946 года — при Совете Министров УССР) (Радиокомитет УССР), начавший ретрансляцию Всесоюзного радио и запустивший «республиканское окно» на Всесоюзном радио.

Радиоуправление УССР (1953—1957) 
В 1953 году Радиокомитет УССР был подчинён Министерству культуры УССР и переименован в Главное управление радиоинформации Министерства культуры УССР (Радиоуправление УССР), в том же году начавший ретрансляцию Центрального телевидения (ЦТ) (с 1956 года I программы ЦТ) и запустивший «республиканское окно», получившее 20 января 1965 году название «Украинское телевидение» (УТ).

Гостелерадио УССР (1957—1991) 
В 1957 году оно вновь было выделено из Министерства культуры УССР и переименовано в Государственный комитет УССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио УССР). 6 марта 1972 года Гостелерадио УССР начало ретрансляцию Московская программа ЦТ. В начале 1980-х годов УТ было переведено на отдельный (2-й канал). 1 января 1982 года на 2-м канале Гостелерадио УССР начало ретрансляцию IV программы ЦТ, переименованную в II программы ЦТ, УТ было переведено на 3-й канал.

ГТРК Украины (1991—1995) 
24 мая 1991 года Гостелерадио УССР было переименовано в Государственную телерадиокомпанию Украины (Державна телерадіомовна компанія України, ДТРК, ГТРКУ, Укрателерадиокомпания). 1 января 1992 года в вечерние часы на 2 канале ГТРК Украины запустила телеканал УТ-2, телеканал УТ стал называться УТ-1.

НТК Украины (1995—2017) 
В 1995 году ГТРК Украины было разделено на Национальную телекомпанию Украины (НТКУ) (получившая 4 июня 2002 года статус национального учреждения) и Национальную радиокомпанию (НРКУ), управление которыми было передано Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию (Госкомтелерадио Украины). 1 августа 1995 года УТ-1 было переведено на первый канал. 3 сентября 1995 года УТ-2 перешли утренние и дневные часы на втором канале, вещание РТР на Украине было прекращено. 1 января 1997 года вечерний эфир на 2-м телеканале перешёл частной телекомпании «1+1». С 2002 года Первый национальный канал вещает и за границей благодаря стараниям Национального космического агентства Украины. 6 сентября 2004 года второй телеканал был передан от Национальной телекомпании Украины частной телекомпании «1+1».

НОТ Украины (с 2017) 
19 января 2017 года Национальная телекомпания Украины, Национальная радиокомпании Украины, Государственная телерадиокомпания «Культура» и региональные государственные телерадиокомпании были реорганизованы путём объединения в ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (Національна Суспільна Телерадіокомпанія України, НОТ Украины).

Стратегическое руководство компанией осуществляет Наблюдательный совет, в который входят по одному представителю от депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины и девять представителей от общественных объединений и ассоциаций а различных сферах. К полномочиям Наблюдательного совета относится избрания на открытом конкурсе председателя и членов правления компании, установление основных направлений деятельности НОТУ, утверждение условий и размеров оплаты труда работников, назначение трети членов редакционного совета и утверждения редакционного устава, отбор аудиторской компании для осуществления ежегодного внешнего аудита, утверждение ежегодного отчета о деятельности НОТУ и обеспечения его обнародования и др.

Телеканалы 
Общенациональные
 UA: Первый
 UA: Культура

Областные
 UA: Буковина
 UA: Винница
 UA: Волынь
 UA: Днепр
 UA: Донбасc
 UA: Житомир
 UA: Закарпатье
 UA: Запорожье
 UA: Карпаты
 UA: Киев
 UA: Кропивницкий
 UA: Крым
 UA: Львов
 UA: Николаев
 UA: Одесса 
 UA: Подолье
 UA: Полтава
 UA: Ровно
 UA: Сумы
 UA: Тернополь
 UA: Харьков
 UA: Херсон
 UA: Черкассы
 UA: Чернигов

Районные отделения НОТУ 
 Корпункт филиала «UA: Днепр» в городе Кривой Рог (бывшая телерадиокомпания «Криворожье»)
 Корпункт филиала «UA: Чернигов» в городе Новгород-Северский (бывшая телерадиокомпания «Северская»)

Радиоканалы 
Общенациональные
 UA: Украинское радио
 UA: Радио Проминь
 UA: Радио Культура

Интернет-вещание
 UA: Сказки

Международные
 Radio Ukraine International

Региональные
 UA: Радио Голос Донбасса
 UA: Радио Пульс
 UA: Радио Тиса FM
 UA: Украинское радио. Винница
 UA: Украинское радио. Голос Киева
 UA: Украинское радио. Днепр
 UA: Украинское радио. Днепр (Кривой Рог)
 UA: Украинское радио. Житомирская волна
 UA: Украинское радио. Запорожье
 UA: Украинское радио. Карпаты
 UA: Украинское радио. Кропивницкий
 UA: Украинское радио. Луганщина
 UA: Украинское радио. Луцк
 UA: Украинское радио. Львов
 UA: Украинское радио. Николаев
 UA: Украинское радио. Одесса
 UA: Украинское радио. Подолье
 UA: Украинское радио. Полтава
 UA: Украинское радио. Ровно
 UA: Украинское радио. Сумы
 UA: Украинское радио. Тернополь
 UA: Украинское радио. Ужгород
 UA: Украинское радио. Харьков
 UA: Украинское радио. Херсон
 UA: Украинское радио. Черкассы
 UA: Украинское радио. Черниговская волна
 UA: Украинское радио. Черновцы

Руководство и структура Национальной общественной телерадиокомпании Украины 
До 1995 года НТКУ — Государственная телерадиовещательная компания Украины (ГТРК).

 01.06.1995 — 21.08.1996 — Савенко А. Н.
 21.08.1996 — 18.11.1996 — Кулик З. В. (и. о.)
 18.11.1996 — 01.10.1998 — Лешик В. К.
 05.10.1998 — 17.11.1998 — Княжицкий Н. Л.
 17.11.1998 — 21.06.1999 — Кулик З. В.
 21.06.1999 — 15.07.1999 — Савенко А. Н. (и. о.)
 16.07.1999 — 19.11.2001 — Долганов В. А.
 19.11.2001 — 28.03.2003 — Сторожук И. А.
 26.03.2003 — 25.02.2005 — Савенко А. Н.
 25.02.2005 — 08.09.2005 — Стецькив Т. С.
 27.10.2005 — 18.02.2008 — Докаленко В. В.
 25.02.2008 — 17.03.2010 — Илащук В. С.
 18.03.2010 — 19.02.2013 — Бенкендорф Е. А.
 20.02.2013 — 24.03.2014 — Пантелеймонов А. Е. (вр. и. о.)
 с 25.03.2014 — Аласания З. Г.

До 1990-х годов существовали 10 тематических главных редакций Украинского телевидения и киностудия Укртелефильм (существует и ныне).

Современная структура:
 Центральная дирекция (Центральна дирекція) (до 19 июля - Центральная дирекция, Центральная дирекция «Канал «Культура» («Центральна дирекція канал «Культура»), Киевская региональная дирекция (Київська регіональна дирекція))
 Департамент информационного вещания
 Творческое объединение общественно-политического вещания
 Творческо-производственное объединение «Музыка»
 Творческое объединение музыкальных и развлекательных программ
 Творческое объединение образовательного вещания
 Творческое объединение «UA: Культура»
 Творческое объединение «Крым»
 Творческое объединение «Киев»
 Центральная дирекция «Украинское радио» (Центральна дирекція «Українське радіо»), вещает радиопрограммы «UA: Українське радіо», «UA: Радіо Промінь», «UA: Радіо Культура» и «Radio Ukraine International»
 Харьковская региональная дирекция (Харківська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Харків» и  радиопрограмму «UA: Українське радіо Харків»
 Региональная дирекция «UA: Донбас» (Регіональна дирекція «UA: Донбас»), вещает телепрограмму «UA: Донбас», радиопрограммы «Радіо «Голос Донбасу» и «Радіо «Пульс»
 Днепровская региональная дирекция (Дніпровська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Дніпро» и радиопрограмму «UA: Українське радіо Дніпро»
 Запорожская региональная дирекция (Запорізька регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Запоріжжя» и радиопрограмму «UA: Українське радіо Запоріжжя»
 Херсонская региональная дирекция (Херсонська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Херсон» и «UA: Українське радіо Херсон»
 Николаевская региональная дирекция (Миколаївська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Миколаїв» и радиопрограмму «UA: Українське радіо Миколаїв»
 Одесская региональная дирекция (Одеська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Одеса» и «UA: Українське радіо Одеса»
 Сумская региональная дирекция (Сумська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Суми» и «UA: Українське радіо Суми»
 Черниговская региональная дирекция (Чернігівська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Чернігів» и радиопрограмму «UA: Українське радіо Чернігівська хвиля»
 Киевская региональная дирекция (Київська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Київ» и радиопрограмму «UA: Українське радіо Голос Києва»
 Полтавская региональная дирекция (Полтавська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Полтава» и радиопрограмму «UA: Українське радіо Лтава»
 Кировоградская региональная дирекция «UA: Кропивницький» и «UA: Українське радіо Кропивницький»
 Житомирская региональная дирекция (Житомирська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Житомир» и радиопрограмму «UA: Українське радіо Житомирська хвиля»
 Хмельницкая региональная дирекция (Хмельницька регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Поділля» и радиопрограмму «UA: Українське радіо Поділля-центр»
 Ровненская региональная дирекция (Рівненська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Рівне» и «UA: Українське радіо Рівне»
 Винницкая региональная дирекция (Вінницька регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Вінниця» и радиопрограмму «UA: Українське радіо Вінниця»
 Тернопольская региональная дирекция (Тернопільська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Тернопіль» и радиопрограмму «UA: Українське радіо Тернопіль»
 Волынская региональная дирекция (Волинська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Волинь» и радиопрограмму «UA: Українське радіо Луцьк»
 Черкасская региональная дирекция (Черкаська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Черкаси» и «UA: Українське радіо Рось»
 Черновицкая региональная дирекция (Чернівецька регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Буковина» и радиопрограмму «UA: Українське радіо Буковина»
 Львовская региональная дирекция (Львівська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Львів» и радиопрограмму «UA: Українське радіо Львів»
 Иваново-Франковская региональная дирекция (Івано-Франківська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Карпати» и «UA: Українське радіо Карпати»
 Закарпатская региональная дирекция (Закарпатська регіональна дирекція), вещает телепрограмму «UA: Закарпаття» и радиопрограммы «UA: Українське радіо Ужгород» и «Радіо Тиса»

Современные руководители 
10 апреля 2017 года председателем правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины избран Зураб Аласания.

31 января 2019 года Наблюдательный совет решил досрочно разорвать контракт с Зурабом Аласанией, однако 12 февраля отложил расторжение до 6 мая — до окончания президентских выборов.

Международное сотрудничество 
1 января 1993 Национальная общественная телерадиокомпания Украины вступила в Европейский вещательный союз и получила права на трансляции таких европейских мероприятий, как Конкурс песни Евровидение, летние и зимние Олимпийские игры, а также чемпионаты Европы и мира по футболу. С 2005 по 2015 годы компания сотрудничала с каналом Euronews, 24 августа 2011 состоялся запуск украиноязычной версии европейского новостного телеканала. С 21 августа 2010 НОТУ состоит в Международном союзе радио и телевидения.

Ссылки 
 Официальный сайт НОТУ
 Официальный сайт UA: Перший
 Официальный сайт Украинского радио

Примечания 

Телевидение на Украине
Телекомпании по алфавиту
 
Телекомпании СССР
Компании, занимающиеся радио- и телевещанием
Акционерные общества Украины
Государственные телекомпании
Государственные радиокомпании